Libanotis athamantina är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Christoph Röhling. Libanotis athamantina ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
athamantina